Polish Music (Młynarski, Weinberg, Penderecki) – album Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka z utworami Emila Młynarskiego, Krzysztofa Pendereckiego oraz Mieczysława Wajnberga, nagrany z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwie nominacje do Fryderyków 2019 w kategoriach «Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca» oraz «Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej».

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2018